Kasyapa (hindoeïsme)
Kasyapa (boeddhisme)
Kashyapa Kadampa Buddhist Centre, boeddhistisch centrum in Engeland
Kasyapa, ook bekend als Mahakasyapa, leerling van Gautama de Boeddha
Kasyapa (vlinder), vlindergeslacht